Agosta-Klasse ist die Bezeichnung mehrerer französischer U-Boot-Klassen:

 Agosta-Klasse (1934), war eine U-Boot-Schiffsklasse der Französischen Marine von sechs U-Booten des 1500-Tonnen-Typs, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde
 Agosta-Klasse (1977) (A 90), eine in Frankreich gebaute U-Boot-Klasse von dreizehn konventionellen U-Booten, die auch von Spanien und Pakistan eingesetzt werden